G5 steht als Abkürzung für:
 G5 (Schwellenländer), die Gruppe der fünf wichtigsten Schwellenländer
 G5 Sahel für die Sahelstaaten: Mauretanien, Mali, Niger, Burkina Faso und dem Tschad
 G5 (Universitäten), eine Gruppe von fünf englischen Universitäten
 die Vorgängerorganisation der G6 (Europäische Union)
 Lampenfassung für eine T5-Leuchtstoffröhre, siehe Lampensockel #Röhrensockel
 eine Computer-Prozessorfamilie von IBM, siehe PowerPC G5
 Power Mac G5, siehe Power Macintosh #Power Mac G5
 Canon PowerShot G5, eine digitale Kompakt-Kamera, siehe Canon Powershot G-Reihe
 das digitale Systemkameragehäuse Panasonic Lumix DMC-G5
 BYD G5, ein Pkw-Modell von BYD Auto
 IFA G5, ein Lkw vom VEB Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ Werdau
 G5 (Haubitze), ein Artilleriegeschütz aus Südafrika
 G5 (Torpedo), ein Torpedotyp der deutschen Kriegsmarine
 die chinesische Autobahn Peking-Kunming
 Diving Machine G5, eine Stahlachterbahn in Taiwan
 eine preußische Dampflokomotivbaureihe, siehe auch 
 Preußische G 5.1
 Preußische G 5.2
 Preußische G 5.3
 Preußische G 5.4
 Preußische G 5.5

Siehe auch:
 5G

Abkürzung